Касл-Рок ( — скала, на которой располагается замок; иногда транслитируется как Кастл-Рок):

Кино 
 Касл-Рок (с 2018) — американский телесериал, основанный на рассказах Стивена Кинга, действие которых происходит в городке Касл-Рок.
 Castle Rock Entertainment — кинокомпания в США, занимавшаяся изначально экранизацией романов Стивена Кинга, а затем ставшая подразделением Warner Bros.

Топонимы 
 Касл-Рок — тауншип в округе Дакота, Миннесота, США.
 Касл-Рок — гора в регионе Уаикато (Новая Зеландия).
 Замковая скала — скала в Эдинбурге, столице Шотландии, на которой расположен Эдинбургский замок.
 Касл-Рок, штат Мэн — вымышленный город из произведений Стивена Кинга, названный в честь вымышленного Кастл-Рока из книги Уильяма Голдинга «Повелитель мух».

Другое 
 Castle Rock — рок-магазин и центр рок-метал-готик культуры в Санкт-Петербурге.

Примечания